Charef ist der Nachname folgender Personen:
 Boualem Charef, algerischer Fußballspieler und -trainer
 Mehdi Abid Charef (* 1980), algerischer Fußballschiedsrichter
 Mehdi Charef (* 1952), algerischer Schriftsteller, Filmregisseur und Bühnenautor
 Omar Charef (* 1981), marokkanischer Fußballtorwart